Leone Strozzi – arcivescovo di Firenze.
 Leone Strozzi – condottiero fiorentino.